Kro peut désigner, selon le contexte où il est employé : 
 Une marque de bière, la Kronenbourg
 Microsoft dans les milieux informatiques
 la KRO, radio publique catholique des Pays-Bas.
 Un Ati caractériel du CG13 (personne responsable des câbles visuellement défectueux)

Voir aussi 
 Croc
 Krok